Rozoy-Bellevalle, commune française située dans l'Aisne,  en Hauts-de-France ;
 Rozoy-le-Vieil, commune française située dans le Loiret, en Centre-Val de Loire ;
 Rozoy-sur-Serre, commune française située dans l'Aisne, en Hauts-de-France ;
 Grand-Rozoy, commune française située dans l'Aisne,  en Hauts-de-France ;
 Chéry-lès-Rozoy, commune française située dans l'Aisne, en Hauts-de-France.

Voir aussi 
 
 
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France